Антисемитизм во Франции усилился с конца XX века до XXI века. В начале XXI века большинство евреев Франции, как и большинство мусульман Франции, имели североафриканское происхождение. Во Франции проживает наибольшее население евреев в диаспоре после Соединённых Штатов - примерно 500 000-600 000 человек. Большинство из них живёт в Париже и Марселе, еврейская община последнего составляет 70 000 человек.

Выражения антисемитизма были замечены в ходе Шестидневной войны 1967 года и французской антисионистской кампании 1970-х и 1980-х годов. После успехов на выборах, достигнутых крайне правым Национальным фронтом, и возрастающего отрицания Холокоста среди некоторых лиц в 1990-х годах, опросы показали увеличение стереотипных антисемитских убеждений среди общего населения Франции.

Антисемитизм во Франции 

На рубеже 21-го века Франция насчитывала приблизительно от 500 000 до 600 000 евреев, большинство из которых были сефардскими и североафриканскими. Это второе по величине население за пределами Израиля и США. Четверть исторического еврейского населения ашкеназов во Франции стали жертвами Холокоста. По окончании Второй мировой войны французское правительство приняло законы для подавления антисемитской дискриминации и действий и защиты евреев в стране.

В 1950-х и 1960-х годах многие сефардские евреи эмигрировали во Францию из таких стран, как Алжир, Марокко и Тунис, которые обрели независимость от колониального господства за счет расширенной войны против Франции. Войны за независимость повела за собой значительные потери с обеих сторон, и Алжир был погружен в гражданскую войну годами после обретения независимости. Евреи покинули Северную Африку, поскольку отношения в этом районе стали более напряженными в период Шестидневной войны 1967 года между Израилем, Египтом и другими арабскими силами. Это усилило напряженность в арабском мире. Возникновение Второй интифады, начавшейся в 2000 году, способствовало усилению напряженности с арабскими мусульманами и евреями, менее восприимчивыми в странах Северной Африки. Большинство из них сейчас покинули регион.

Начиная с конца 20-го века, больше арабов из североафриканских стран начали эмигрировать во Францию по экономическим причинам и  в попытках избежать гражданских войн в своих странах. Исторически многие арабы из Северной Африки жили и работали во Франции еще до Второй мировой войны. Мусульманская община построила Великую Мечеть в Париже в 1929 году. Ее имам (Si Kaddour Benghabrit) и многочисленные члены помогли защитить евреев от депортации во время Холокоста.

В середине 1990-х годов историки возобновили критическое исследование национал-социализма, сотрудничества и ответственности режима Виши за депортацию евреев во время Холокоста. Они оспаривали книгу «Виши Франция: старая гвардия и новый порядок», 1940-1944 (1972) (опубликованная на французском языке как «La France de Vichy») американским историком Робертом Пэкстоном, который сказал, что режим Виши сотрудничал с нацистскими немцами.

Британский историк Мод С. Мандель основывает своё исследование на евреях и мусульманах во Франции: «История конфликта» (2014) по историческим отношениям между народами Северной Африки. Она приписывает корни мусульманского антисемитизма среди иммигрантов второго поколения во Франции к более ранним межобщинным отношениям между народами в Алжире, Тунисе и Марокко; ход деколонизации в Северной Африке; и события в продолжающемся арабо-израильском конфликте. Социологи, такие как Нонна Майер, Лоран Мукчиэлли и другие, заявили, что антисемитские мнения во Франции ухудшились после окончания Второй мировой войны и что другие формы расизма были более распространены, чем антисемитизм. Члены французской еврейской общины критиковали этот вывод.

Франция изо всех сил пыталась помочь арабской молодёжи найти работу, так как уровень их безработицы высок. В их изолированных общинах за пределами Парижа преобладают антисемитские настроения. По данным 2016 года большинство евреев Франции проживает в Париже и Марселе, еврейская община последнего составляет 70 000 человек.

Многие арабы из рабочего класса и сефардские евреи также поселились в городах на юге Франции, которые долгое время были связаны торговлей и культурой с Северной Африкой. Во многих из этих общин, таких как Ницца и Марсель, арабские и еврейские иммигранты из стран Северной Африки жили в смешанных сообществах, когда они начали новую жизнь во Франции. И евреи, и мусульмане - это меньшинства во Франции. Многие североафриканские евреи работали с арабскими иммигрантами для борьбы с расизмом во Франции против последней группы и поддерживали другие прогрессивные цели.

В начале XXI века антисемитизм во Франции резко усилился во время волнений Второй интифады в Израиле и на палестинских территориях, как и в других европейских странах. Кроме того, значительная часть мусульманского иммигрантского населения второго поколения во Франции начала отождествлять себя с палестинской стороной конфликта, а некоторые даже с радикальным исламизмом..  В начале 2000-х годов критическая дискуссия о характере антисемитизма во Франции сопровождала осуждение её в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и в исламе. Разделения развивались среди антирасистских групп.

Встревоженные насилием и словесными атаками, некоторые французские евреи начали эмигрировать в Израиль. К началу 2014 года число французских евреев эмигрировавших в Израиль превысило число евреев эмигрировавших в США. В то же время 70% французских евреев сообщили в опросах, что они обеспокоены оскорблениями или преследованиями, а 60% - физической агрессией из-за их этнической принадлежности; обе цифры намного выше, чем среднее в европейских обзорах.

Французская озабоченность антисемитизмом среди арабских групп второго поколения также связана с общей озабоченностью по поводу исламского терроризма в стране. В 2015 году Париж пострадал от двух крупных исламских нападений, направленных против всех французских граждан. Кроме того, с конца 2015 года до начала 2016 года в нескольких городах произошли отдельные нападения на евреев, в том числе три в Марселе с октября по январь.

В 2017 году сообщалось, что «бывший руководитель в подготовительной школе для подростков ... сказал, что он регулярно советовал евреям не посещать его учреждение из-за боязни преследования со стороны других учеников» и что только треть евреев посещает государственные школы.

Степень антисемитских действий 
Национальная консультативная комиссия по правам человека (Комиссия по национальному консультированию des l'homme, CNCDH) ежегодно публикует отчёты об антисемитских действиях в рамках французского надзора за соблюдением прав человека. Она зафиксировала тревожные уровни антисемитских действий и угроз во Франции в период 2002-2004 годов (период второй интифады) и в 2009 году. Согласно CNCDH, он определил действия, которые следует отслеживать, как убийства, нападения и попытки нападений, поджоги, насилие и нападения. Антисемитские угрозы определяются как охватывающие речевые акты, угрожающие жесты и оскорбления, граффити (надписи), брошюры и электронные письма. Его данные были охарактеризованы в докладе FRA (Европейское агентство по основным правам) о случаях антисемитизма во Франции с 2001 по 2011 год, который был опубликован в июне 2012 года.

Преступления на расовой почве 
Совет по уголовным делам и помилования при министерстве юстиции (Direction des affaires criminelles et des graces, DACG) ведёт записи, связанные с количеством обвинительных заключений, предъявленных в календарном году в связи с расистскими, антисемитскими и дискриминационными преступлениями.

2000-2014 гг. 
В 2002 году лионская автомобильная атака была частью волны усиленных нападений на евреев во Франции в начале XXI века. Аналитики связали его со Второй интифадой в Израиле и на Палестинских территориях.

21 января 2006 года Илан Халими, молодой французский еврейский мужчина марокканского происхождения, был похищен группой под названием «Банда варваров» во главе с Юсуфом Фофаной. Халими впоследствии подвергали пыткам в течение трёх недель, что привело к его смерти.

С 11 по 19 марта 2012 года Мухаммед Мерах, французский гражданин алжирского происхождения, родившийся в Тулузе, совершил серию из трёх нападений на французских солдат и мирных жителей в Тулузе и Монтобане в районе Миди-Пиренеи. В последний день он напал на еврейскую дневную школу в Тулузе, убил учителя и троих детей и ранил подростка. Он убил в общей сложности три французских мусульманских солдата в Тулузе и Монтобане и серьёзно ранил четвёртого. Во время 30-часовой полицейской осады в его квартире 22 марта Мерах ранил трёх полицейских до того, как его убил полицейский снайпер.

2015—2016 гг. 
Полагают, что усиление насильственных нападений на евреев во Франции с 2015 года ставит под сомнение «само существование еврейских общин» во Франции.

Во время нападений на Иль-де-Франс в январе 2015 года во время осады Порт-де-Венсенн был задействован боевик, захвативший заложников в кашерном супермаркете. После нападений французское правительство увеличило присутствие солдат за пределами известных еврейских зданий.

В феврале 2015 года солдат охранявший еврейский общинный центр в Ницце, подвергся нападению и ножевому ранению со стороны исламистского сторонника ИСИЛ.

24 октября 2015 года трое евреев за пределами синагоги в Марселе были заколоты человеком, кричащим антиеврейские лозунги. Нападавший был задержан.

18 ноября 2015 года учитель в Марселе, идущий по улице, был заколот тремя мужчинами, которые кричали антиеврейские лозунги; один из мужчин носил футболку ISIS. Трое мужчин, верхом на двух скутерах, подошли к учителю и ударили его в руку и в ногу. Они убежали, когда к месту происшествия приблизилась машина.

12 января 2016 года учительница Бенджамина Амселлема была атакована подростком, владеющим мачете за пределами еврейской школы в Марселе. Нападавший утверждал, что действует от имени Исламского государства(ISIS). Амселлем сопротивлялась парированием некоторых мачете-ударов с большой, перевязанной кожей Библией, которую она несла с собой. Нападавший был курдским мусульманином, чья семья эмигрировала во Францию из Турции. Студент отличник из стабильного, благочестивого дома, он, по словам французских властей, саморадикализовался, тратя долгие часы на чтение исламистских сайтов.

18 августа «подтвержденный антисемит» выкрикнул «allahou akbar»(«Бог велик» в переводе с арабского), когда он напал на 62-летнего еврея в киппе на проспект Вогезов в Страсбурге. Нападавший ранее нанёс удар другому еврею в 2010 году на площади Клебера. Министр внутренних дел Франции Бернар Казенев призвал раввина Страсбурга выразить свою «солидарность». У атакующего, как говорили, были психические проблемы. На следующий день атакующему было предъявлено обвинение в "покушении на убийство, основанном на внешности жертвы, принадлежащей к расе или религии.

4 апреля 2017 года 66-ти летняя еврейка Сара Халими была убита и впоследствии выброшена со своего парижского балкона родившимся Мали Кобили Траоре, который кричал «аллаху акбар», избивая её до смерти.

Это убийство вызвало публичный разговор во Франции так как пресса не сообщила о нём и правительство не действовало в отношении насильственного антисемитизма во Франции.

Опрос общественного мнения 
Был проведен ряд обследований отношения французских людей к евреям с начала XXI века. Как представляется, ответы касались событий в мире, особенно в связи с ростом арабо-израильской напряженности в Израиле и на палестинских территориях во время Второй интифады, которая началась в 2000 году. Антисемитские взгляды также стали связаны с противниками глобализации, а в некоторых случаях к действиям Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке.

Согласно сборнику двух опросов общественного мнения антидиффамационной лиги (ADL), проведенных в пяти европейских странах (включая Францию, Великобританию, Германию, Данию и Бельгию) в июне 2002 года и еще пять европейских стран в октябре 2002 года 42 % респондентов во Франции считают, что евреи более лояльны к Израилю, чем их собственной стране, 42% сказали, что у евреев слишком много власти в деловом мире, а 46% считают, что евреи слишком много говорят о Холокосте. Абрахам Х. Фоксман, национальный директор ADL, сказал: «Эти результаты особенно тревожат, потому что они показывают, что старая классическая форма антисемитизма, которую мы надеялись давно исчезла в Европе, продолжает существовать».

В 2004 году ADL провела такой же опрос общественного мнения в десяти европейских странах, включая Францию. В докладе говорится, что 25% жителей десяти стран придерживаются антисемитских настроений, по сравнению с 35% в пяти странах в 2002 году. 28% ответили «вероятно правда» на заявление: «Евреи более лояльны к Израилю, чем к своей стране» , по сравнению с 42% в 2002 году. 15% ответили «вероятно, правда» на заявление: «Евреи не заботятся ни о ком кроме самих себя», с 20%

В мае 2005 года ADL опубликовала опрос общественного мнения, проведённый в 12 европейских странах относительно общественного отношения к евреям. Опрос 2005 года показал, что с 2004 года и опроса 10 стран было некоторое снижение в принятии некоторых традиционно антисемитских стереотипов. 25% ответили «вероятно правда» на заявление: «У евреев слишком много власти в деловом мире», по сравнению с 33% в 2004 году, а 24% ответили «вероятно верно» на заявление «У евреев слишком много полномочий в международных финансовых рынках", по сравнению с 29% в 2004 году.

Два года спустя, в мае 2007 года, ADL опубликовала еще один опрос общественного мнения, проведенный в пяти европейских странах. Он обнаружил, что 22% респондентов ответили «вероятно правда» на по меньшей мере три из четырёх антисемитских стереотипов: евреи более лояльны к Израилю, чем к этой стране, у евреев слишком много власти в деловом мире, у евреев слишком много власти в международные финансовые рынки, евреи до сих пор слишком много говорят о Холокосте. Согласно опросу, респонденты полагали, что насилие, направленное против французских евреев, основывалось скорее на антиеврейских чем на антиизраильских настроениях.

Организация Friedrich Ebert Stiftung (FES) опубликовала в 2011 году доклад «Нетерпимость, предубеждение и дискриминация: европейский доклад». Он пришёл к выводу, что антисемитские настроения во Франции в том же году в целом были менее распространены, чем в среднем по Европе. Согласно опросу, проведённому FES, 27,7% согласились с заявлением «У евреев слишком много влияния во Франции», а 25,8% согласились с заявлением «евреи не заботятся ни о ком кроме себя» (подразумевая нелояльность к нации).

В 2012 году ADL провела ещё один опрос общественного мнения об антисемитских взглядах в 10 европейских странах. Он сообщил, что общий уровень антисемитизма во Франции увеличился до 24% населения, по сравнению с 20% в 2009 году. Что касается конкретных заявлений, то 45% ответили «вероятно правда», что «евреи более лояльны к Израилю», чем к их собственной стране, по сравнению с 38% в 2009 году. 35% ответили «вероятно правда» на заявление: «У евреев слишком много власти в деловом мире», по сравнению с 33% в 2009 году. 29% ответили «вероятно правда» на заявление «У евреев слишком много власти на международных финансовых рынках», по сравнению с 27% в 2009 году. Фоксман, национальный директор ADL, сказал в отношении этих выводов:

Во Франции у вас есть гремучие смеси. Во Франции наблюдается рост уровня антисемитизма. В то же время больше людей сегодня считают, что насилие, направленное против европейских евреев, подпитывается антиеврейскими, а не антиизраильскими настроениями. Эти увеличения тем более тревожат в свете стрельбы в 2012 году в еврейской школе в Тулузе.

Реакции на антисемитизм и расизм 

Французский еврейский истеблишмент традиционно работал с правительством и различными общинными группами по юридическим маршрутам и образованию для борьбы и сокращения антисемитизма. CRIF, зонтичный орган французских еврейских общин, использовал аутрич и образование для ослабления напряженности между различными этническими группами и борьбы с антисемитизмом

Власти преследуют людей как за насильственные действия, так и за нарушение законов, связанных с отрицанием Холокоста и антисемитизмом. В нескольких случаях национальные или местные органы власти увеличили защиту полиции вокруг еврейских объектов или еврейских кварталов, чтобы предотвратить нападения.

Уровень насилия во французском обществе, связанный с антисемитизмом, был осложнен действиями Лиги де-де-фэн-дьявенс (LDJ, Французская еврейская оборонная лига), зарегистрированной в 2001 году. Он был описан как ответвление Американской еврейской оборонной лиги. Последний был основан в 1968 году ультранационалистическим раввином Меиром Кахане, и он был классифицирован ФБР в Соединённых Штатах как «внутренняя террористическая группа». Около 300 членов в 2013 году LDJ был осужден французским еврейским истеблишментом, что угрожает судебным искам против него. Его отношения были напряжены с CRIF, зонтичным органом французских еврейских общин.

С 2001 года, когда группа зарегистрировалась до июня 2013 года, критики приписали 115 насильственных инцидентов в LDJ. Его члены выступают в роли независимых наблюдателей, и это «вызывает сильные репрессии против антисемитских атак». В 2009 году два члена LDJ напали на Libraire Resistance, книжный магазин в Париже, принадлежащий пропалестинскому активисту. Они разгромили магазин и ранили двух жертв так сильно, что их пришлось госпитализировать. Один человек LDJ был приговорён к шести месяцам лишения свободы; другой - к четырём.

В другом примере, в августе 2012 года, члены французского LDJ атаковали и избили группу арабских мужчин в Париже, которых они подозревали в антисемитской атаке накануне. LDJ увеличил свои атаки на арабских подозреваемых после антисемитской атаки в Тулузе в еврейской школе, в которой погибли четыре человека. В декабре 2013 года французская полиция арестовала шесть членов французской лиги защиты евреев за физические нападения на подозреваемых антисемитов в Лионе и Виллербане.

Далее следует выбор других ответов на антисемитизм:
 В декабре 2014 года Организация еврейских европейцев (OJE) начала использовать юмор против французского антисемитизма. Она распространила коробки «Антисемитокс»: первое обращение против антисемитизма. Они содержат три сладости, несколько патчей для детоксикации и текст закона, в котором указаны наказания, с которыми сталкиваются те, кто выражает антисемитские взгляды.
 В октябре 2013 года французская ассоциация адвокатов отстранила Алексиса Дубрюэля, адвоката из восточной Франции, после того, как он подал ходатайство о дисквалификации судьи Альберта Леви от председательства в деле о задержании, из-за его еврейского происхождения . В другом случае суд Парижа приговорил блогера, осуждённого за публикацию материала, разжигающего дискриминацию и насилие в отношении евреев, к восьми месяцам лишения свободы и штрафу в размере 670 долларов а также 2000 долларов в ущерб тем на кого было направлено подстрекательство.
 В ноябре 2007 года учитель Винсент Рейнуар, который уже был уволен и осуждён, был приговорён к одному году тюремного заключения и штрафу в размере 10 000 евро за отрицание Холокоста.
 26 октября 2007 года Кеми Себа, основатель запрещённого Трибу К.А., был приговорён в Париже к пяти месяцам тюремного заключения, штрафу в размере 10 000 евро и конфискации его гражданских прав на пять лет за разжигание расовой ненависти и отрицания преступлений против человечества.
 21 марта 2006 года национальная консультативная комиссия по правам человека (CNCDH) рекомендовала правительству предпринять дополнительные меры для борьбы с антисемитизмом.
 10 марта 2006 года парижский суд оштрафовал комика Дьедонне MBala MBala на 5000 евро за антисемитские комментарии.
 В ноябре 2006 года суд Лиона оштрафовал Бруно Голниша, второго по команде FN, 10 000 евро за выражения сомнений в существовании Холокоста.
 15 января 2006 года французский суд оштрафовал Yahoo на 15 миллионов долларов за продажу нацистских памятных вещей.
 В ноябре 2005 года Фонд «Шоа Памяти» распространил копии DVD-диска о Холокосте 28 000 школьникам, преподавателям и библиотекам в Париже.
 13 июня 2005 года судья Эммануэль Бинош постановил, что поставщики интернет-услуг должны фильтровать доступ к АААРХ (Ассоциация поклонников ветеранов истории войны и Холокоста), которая распространяет отрицание Холокоста.
 10 февраля 2005 года французский орган радиовещания приказал французскому спутниковому провайдеру Eutelsat прекратить передачу передач с иранского спутникового телевизионного канала Sahar 1 после скрининга антисемитского контента.
 13 декабря 2004 года Государственный совет запретил передачу «Аль-Манар» Хезболлы на том основании, что некоторые из ее программ были антисемитскими.
 В июле 2004 года министр по социальным вопросам попросил генерального секретаря Высшего совета по интеграции провести оценку государственной политики в области борьбы с антисемитизмом и представить предложения.
 В июне 2003 года апелляционный суд в Лионе поддержал шестимесячный тюремный срок редактора Жана Плантина, поскольку издательские работы сомневаются в масштабах Холокоста.
 В марте 2003 года в Париже состоялась конференция католиков и евреев для обсуждения антисемитизма в Европе и места религии в предлагаемой конституции ЕС.
 В 2003 году 19 человек были арестованы и 5 ордеров на обыск были выданы против лиц, которые не были идентифицированы, в связи с антисемитскими преступлениями.
 12 апреля 2003 года трое студентов, один французский, один голландский и один тунисский были арестованы за подстрекательство к расовой ненависти и антисемитизму.
 В августе 2002 года правительство объявило вне закона правую группу «Радикальное единство».
 В феврале 2002 года министр образования Франции Джек Ланг создал комиссию по изучению отрицания Холокоста в Лионском университете III.
 В 2001 году французская группа по борьбе с расизмом «Международная деятельность за справедливость» (AIPJ, другое название J'Accuse) искала судебный запрет на блокирование нацистского веб-портала «Front 14», который объединяет около 400 расистских сайтов.
 В 2000 году раскол в ФН привел к снижению активности основных антифашистских организаций.
 В 2000 году LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) сосредоточилась в основном на борьбе с ненавистью в Интернете и создала филиалы за рубежом.

См. также 
 Антисемитизм в Венгрии
 Ислам и антисемитизм
 Атака террористов на редакцию журнала «Charlie Hebdo»

Ссылки

Внешние ссылки 
 The Lure of Anti-Semitism - Hatred of Jews in Present-Day France
 Country Reports, The Stephen Ruth Institute for The Study of Contemporary Antisemitism and Racism
 Antisemitism - Summary overview of the situation in the European Union 2001–2011, FRA

Антисемитизм во Франции